Lady kan henvise til flere artikler:

 Lord – en britisk adelig kvinde
 Lady (tegneseriehund) – den ene af to fiktive hund i tegnefilmen Lady og Vagabonden.
 Lady (D'Angelo-sang) – single af D'Angelo fra 1996